Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 244 dans le monde.

 Route fédérale 244 en Allemagne
 RS-244 au Brésil
 Interstate 244 aux États-Unis 
  dans certains pays